Faience (aardewerk), gedecoreerd aardewerk met een basis van witte tinglazuur
 Egyptische faience, kwartskeramiek uit de Oudheid
 Email (glazuur), glaslaag op voorwerpen van metaal of aardewerk